Kurtuluş est un toponyme et un nom de famille turc.

Toponymes 
 Kurtuluş, quartier de Şişli (Istanbul)
 , village turc du district de Kuyucak, dans la province d'Aydın ;
 , village turc du district de Mut, dans la province de Mersin ;
 , village turc du district de Silifke, dans la province de Mersin.

Nom de famille 
 Mehmet Kurtuluş (né en 1972), acteur turco-allemand ;
 Serdar Kurtuluş (né en 1987), footballeur turc ;
 Serkan Kurtuluş (né en 1990), footballeur turc ;
  (né en 1968), acteur allemand ;
 Yekta Kurtuluş (né en 1985), footballeur turc ;
  (né en 1986), footballeur turc.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme turc